Олехно́вич () — белорусская фамилия. Образована от имени Олехно ← Александр.

Известные носители:

 Олехнович, Лев Петрович (1940—2004) — доктор химических наук, один из пионеров исследований в области «таутомерия и стереодинамика».
 Олехнович, Николай Михайлович (род. 1935) — белорусский физик, академик НАН Беларуси.
 Олехнович, Франтишек (1883—1944) — белорусский политический деятель, драматург, писатель, журналист.
 Олехнович, Эдгар Станиславович (род. 1987) — белорусский футболист.

См. также 
 Алехнович

Примечания